Bród Kamienny – osada w Polsce, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo
 Bród Kamienny (Kamjanyj Brid) – miasto na Ukrainie